Palladium.ua – український інтернет-магазин, що працює на ринку з 2009 року. Головний офіс компанії знаходиться у м. Київ. Окремий структурний підрозділ з call-центром розташовано у м. Черкаси.
Станом на січень 2014 р. в рейтингу популярності інтернет-магазинів серед українців згідно пошукових запитів в інтернеті, журнал для інвесторів «Біржовий лідер» присвоїв магазину 24-ту сходинку.

Про магазин 
Palladium входить до числа найбільших інтернет-магазинів з реалізації побутової техніки та електроніки на території України. Штат компанії налічує 160 співробітників.
До структури інтернет-магазину входять:
 адміністративний відділ;
 рекламний відділ;
 відділ закупівель;
 call-центр;
 сервісний відділ;
 пункт видачі замовлень;
 відділ логістики;
 склад.
Офіційний російськомовний сайт компанії функціонує, починаючи з 2009 року. З 2018 р. ведеться робота в напрямку створення двомовної версії (російсько-української), що має з’явитися в 2019 р. Каталог інтернет-магазину налічує понад 450 000 найменувань товарів.

Напрямки діяльності 
Інтернет-магазин займається продажем товарів різного спрямування:
 побутова техніка (велика, вбудована, кліматична, для кухні, для дому, персональний догляд, медична);
 товари для дітей (меблі, іграшки, транспорт, творчість);
 ТВ, відео- та аудіотехніка;
 смартфони та гаджети;
 спорт, відпочинок, туризм;
 комп’ютерна техніка;
 посуд та ін.

Громадська діяльність 
Спеціалісти компанії аналізують та акцентують увагу на питаннях, актуальних для української громадськості: появу на дорогах радарів вимірювання швидкості TruCAM на інформаційному порталі «ВСВІТІ»; питання легалізації автомобілів на «євробляхах» на ресурсі «Свідок»; запровадження одноразової допомоги молодим батькам «бебі-бокс» на сторінках міжнародного видання «The Epoch Times»; про тонкощі переходу на автономне опалення в будинках на новинному сайті «Подробиці»; переваги впровадження планшетних комп'ютерів в школах замість підручників в незалежному новинному інтернет-виданні «Joinfo»; про майбутнє інтернет-магазинів в газеті «Сегодня»;  про те, як уникнути шахрайства при покупках в онлайн-магазинах на сайті молодіжного руху «Експеримент».

Офіційні партнери 
Інтернет-магазин є офіційним партнером багатьох виробників побутової техніки та електроніки: Samsung, LG, Bosch, Electrolux, Beko, Candy, Gorenje, Freggia, Hotpoint-Ariston, Indesit, Liebherr, Panasonic, Snaige, Siemens, Whirlpool, Zanussi, Hisense, Hitachi, Ardesto, Sony, Apple, Asus, Huawei та ін.

Критика 
Незважаючи на достатню кількість позитивних відгуків про роботу компанії, присутня також критика магазину стосовно недостатнього рівня сервісного обслуговування та періодичної невідповідності фактичної наявності товарів з даними на сайті магазину.

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Інтернет-магазини